Chistochina], cours d'eau en Alaska
 Chistochina, localité en Alaska